Keeper of the Seven Keys – The Legacy World Tour 2005/2006, познат още като Live In São Paulo е концертен албум на германската пауър метъл група Helloween. Записан е в Сао Пауло (Бразилия), София (България) и Токио (Япония).

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Михаел Вайкат – китари
 Саша Герстнер – китари
 Маркус Гроскопф – бас
 Даниел Льобле – барабани

CD

Песни

DVD

Песни

Диск 1 
 Intro (São Paulo)
 The King For A 1000 Years (São Paulo)
 Eagle Fly Free (São Paulo)
 Hell Was Made In Heaven (São Paulo)
 Keeper Of The Seven Keys (São Paulo – alternative view Sofia)
 A Tale That Wasn't Right (São Paulo – alternative view Sofia)
 Drum Solo (Edit from São Paulo, Sofia and Tokyo)
 Mr. Torture (São Paulo – alternative view Tokyo)
 If I Could Fly (São Paulo)
 Guitar Solo (Edit from São Paulo, Sofia and Tokyo)
 Power (São Paulo)
 Future World (São Paulo)
 The Invisible Man (São Paulo)
 Mrs. God (São Paulo)
 I Want Out (São Paulo – alternative view Sofia)
 Dr. Stein (São Paulo – alternative view Tokyo)
 Outro (São Paulo)

Диск 2 
 Occasion Avenue (Tokyo)
 Halloween (Masters Of Rock, Vizovice CZ)
 Roadmovie
 Interviews
 Mrs. God (Video Clip)
 Light The Universe (Video Clip)

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 2007 година
Концертни албуми